Ehr.Bayer kan som auktorsförkortning betyda:

 Ehrentraud Bayer
 Ehrentraut Bayer

Robotskapade auktorsförkortningar